Termenul „Anzi” se poate referi la:

Anzii Cordilieri, lanț muntos
Anzi, comună din regiunea Basilicata, Italia
Anzi-Besson, firmă italiană de confecții

Nume de persoane
Stefano Anzi, schior italian